Soloduchin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Nikolai Iwanowitsch Soloduchin (* 1955), sowjetischer Judoka
 Sergei Fjodorowitsch Soloduchin (1949–1999), russischer Eishockeyspieler